NaCl может означать:

 Хлорид натрия — пищевая соль, химическая формула: NaCl
 Native Client — технология песочницы для запуска кода в браузере
 Networking and Cryptography library — библиотека на C и C++ для работы с сетью и криптографией